Фитостерины, растительные стерины, фитостеролы, растительные стеролы — органические вещества группы стероидных спиртов, присутствующие в растениях. В чистом виде фитостерины выглядят как мягкий белый порошок с характерным запахом, нерастворимый в воде и растворимый в спирте. Фитостерины используются в медицине, косметике, в качестве пищевых добавок.

Химическая структура 

 Из β-ситостерина при удалении атома углерода 242 получается .
 Удалением атомов углерода 241 и 242 получится холестерин.
 После удаления атомов водорода у атомов углерода 22 и 23 будет получен  (stigmasta-5,22-dien-3β-ol).
 Удаление углерода 242 и водородов у атомов 22 и 23 приводит к  (ergosta-5,22-dien-3β-ol).
 Дальнейшее удаление атомов водорода у атомов углерода 7 и 8 у уже полученной молекулы брассикастерина приводит к появлению эргостерина (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol).
 При восстановлении β-ситостерола получается стигмастанол. Другой путь его образования — гидрирование стигмастерола

Распространённость 
Фитостерины являются структурными компонентами клеточной мембраны (в клетках млекопитающих ту же роль выполняет холестерин).

Фитостерины присутствуют в небольших количествах в растительных маслах, особенно в маслах облепихи крушиновидной (/ масла), кукурузы (968 мг/100 г) и сои (/ масла).

Использование 

Поскольку -ситостерин присутствует в наземных растениях и лишь изредка встречается в одноклеточных водорослях, он может быть использован как биологический маркер для определения количества материала наземного происхождения в пробе. Как было сказано раньше, стерины в основном нерастворимы в воде и, либо станут суспензией, которую будет легко выделить в растворе, либо выпадут в осадок. Основываясь на эффектах поверхностного натяжения в жидкостях и разнице в весе между суспензией и твёрдым материалом, можно определить конкретный вид стерина и затем по нему определить происхождение исследуемого материала.

Также на основе фитостеринов можно определять качество пищевых масел. Наличие в масле брассикастерина (также как линоленовой и эруковой кислот) свидетельствует о подмене подсолнечного масла и соевого масла маслом из семян рапса, поскольку брассикастерин отсутствует и в соевом масле, и в подсолнечном масле, а в рапсовом масле содержится приблизительно  брассикастерина. Таким образом по концентрации брассикастерина можно выяснить, какая доля рапсового масла была добавлена в продукт.

Пищевые добавки 
Фитостерины уменьшают усвоение холестерина из пищи, в частности, эргостерол снижает всасывание холестерина в толстом кишечнике и может снизить риск развития рака желудка.

В качестве биологически активной добавки используется вещество холестатин, которое существует отдельно от растительных масел и является смесью кампестерина, стигмастерина и брассикастерина. Стерины могут уменьшить концентрацию холестерина в человеческом организме более чем на 15 %.

Механизм, по которому фитостерин уменьшает холестерин, следующий: проникновение холестерина в мицеллах в пищевом тракте ингибируется, в результате общий объём всасываемого холестерина снижается. Это свойство фитостерина помогает контролировать уровень холестерина в человеческом теле. Качество контроля определяется способностью модифицировать уровни HDL (липопротеиды высокой плотности), LDL (липопротеиды низкой плотности) и TAG. В начале XXI века появились некоторые животные масла, маргарины, сухие завтраки, которые содержат в себе добавки фитостеринов. Это происходит оттого, что люди хотят уменьшить потребляемый ими уровень холестерина. Эти маркетинговые ожидания приводят к стимулированию производителей продуктов питания.

Критика 
Несмотря на существующие свидетельства о том, что фитостерины способны уменьшать уровень холестерина у людей, ряд исследований показал, что влияние фитостеринов на человеческий организм неоднозначно, и они могут увеличивать вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и смерти.

На 2022 год исследователи выяснили, что растительные стерины не снижают уровень липопротеинов низкой плотности в крови, хотя многие пациенты младше 65 лет отказываются от лекарств в пользу биологически активных добавок с растительными стеринами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Detailed Scientific Study of Dietary Phytosterols and the Effect on Cholesterol (Degussa)
 Phytosterol content in food

Пищевые добавки